Reutti ist

ein Ortsname:
 Reutti (Amstetten), Ortsteil der Gemeinde Amstetten, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Reutti (Neu-Ulm), Ortsteil der Kreisstadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern

ein Familienname:
 Kurt Reutti (1900–1967), ein deutscher Bildhauer und Kunstsammler, Berlin

Siehe auch:
Reuti, Reute, Reutte, Reuthe, Rüte, Rüthi, Rüttenen, und Rütli.